Riu Nicola, a la British Columbia, Canadà
 Nicola (Confederació Thompson-Okanagan), una ètnia ameríndia
 Nicola (artista) o Nicoleta Alexandru, cantant que va representar Romania al festival d'Eurovisió del 2003
 Nicola (bisbat de Caserta), Itàlia
 Nicole
 Niccolò
 Nicholas
 Nikola, equivalent eslau